Wyrażenia „chrześcijańska demokracja”, „chrześcijańscy demokraci” lub „chrześcijańsko-demokratyczny” stanowią element licznych nazw partii i ugrupowań politycznych odwołujących się do chrześcijańskiej demokracji jako nurtu politycznego.

 Australia
 Christian Democratic Party

 Belgia
 Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie

 Chile
 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Chile

 Czechy
 Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa

 Dania
 Chrześcijańscy Demokraci

 Estonia
 Estońscy Chrześcijańscy Demokraci

 Finlandia
 Chrześcijańscy Demokraci

 Holandia
 Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny

 Litwa
 Litewscy Chrześcijańscy Demokraci
 Nowocześni Chrześcijańscy Demokraci
 Związek Chrześcijańskich Demokratów

 Mołdawia
 Mołdawska Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa

 Niemcy
 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (NRD)

 Polska
 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
 Chrześcijańska Demokracja (koalicja)
 Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
 Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja
 Partia Chrześcijańskich Demokratów
 Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów

 Salwador
 Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna

 San Marino
 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia San Marino

 Słowacja
 Słowacka Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Partia Demokratyczna

 Słowenia
 Słoweńscy Chrześcijańscy Demokraci

 Szwajcaria
 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii

 Szwecja
 Chrześcijańscy Demokraci

 Ukraina
 Związek Chrześcijańsko-Demokratyczny

 Węgry
 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa

 Włochy
 Centrum Chrześcijańsko-Demokratyczne
 Chrześcijańska Demokracja
 Chrześcijańska Demokracja dla Autonomii
 Unia Chrześcijańskich Demokratów i Centrum
 Zjednoczeni Chrześcijańscy Demokraci

Zobacz też 
 Chrześcijańska demokracja
 Partie chrześcijańsko-demokratyczne